Charles-Jacques Le Moyne fut le troisième baron de Longueuil. Il succéda en 1755 à son père Charles III Le Moyne, mais fut tué dans la même année à la Bataille du lac George. Cependant, dans la même année naquît sa fille unique, Marie-Charles, qui lui succéda, devenant la seule femme à occuper ce titre.

Voir aussi 
 Baron de Longueuil

Source 
 C'était hier : Les barons Grant

Notes et références 

Baron de Longueuil
Naissance en juillet 1724
Décès en septembre 1755
Famille Le Moyne
Militaire français mort au combat
Décès à 31 ans